Платфо́рма № 3 — топоним в пост-СССР.

 Платформа № 3 — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 059220
 Платформа № 3 — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 500240

См. также 
 Платформа № 1
 Платформа № 2